Горунешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Слетіоара.
 Горунешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Белчешть.